Spitz kan syfta på:

Geografi 
 Spitz, Niederösterreich, kommun i Österrike
 Spitz (bergstopp i Liechtenstein)
 Montauer spitz, udde i Polen med svensk befästning 1626–1659

Personer 
 Dan Spitz
 Dave Spitz
 Mark Spitz, amerikansk simmare
 Sabine Spitz

Efternamn